Abramow (, , f. Abramova oder Abramowa) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Grigorjewitsch Abramow (* 1959), russischer Unternehmer und Vorstandsvorsitzender von Evraz
 Alexander Lasarewitsch Abramow-Mirow (1895–1937), sowjetischer Komintern- und Geheimdienstfunktionär
 Alexei Wladimirowitsch Abramow (Kandidat 1999, Doktor nauk 2017), russischer Zoologe
 Anatoli Wassiljewitsch Abramow (1915–1983), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler

 Fedir Abramow (1904–1982), ukrainischer Geologe und Bergbauingenieur
 Fjodor Alexandrowitsch Abramow (1920–1983), sowjetischer Schriftsteller
 Grigori Grigorjewitsch Abramow (* 1918), sowjetischer Politiker
 Iossif Aschotowitsch Abramow (* 2001), russischer Billardspieler
 Jarosław Abramow-Newerly (* 1933), polnischer Schriftsteller und Komponist
 Konstantin Nikolajewitsch Abramow (1912–1998), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Lew Jakowlewitsch Abramow (1911–2004), russischer Schachspieler, -schiedsrichter und -funktionär
 Marina Anatoljewna Abramowa (* 1955), russische Expertin für katalanische Kultur
 Michail Leopoldowitsch Abramow (* 1956), russischer Admiral

 Pawel Sergejewitsch Abramow (* 1979), russischer Volleyballspieler

 Waleri Alexandrowitsch Abramow (1956–2016), sowjetischer Langstreckenläufer
 Wiktor Semjonowitsch Abramow (* 1956), russischer Politiker

 Wolodymyr Abramow (* 1962), ukrainischer Politiker

Abramow (,  oder Arbramova) steht für:
 (3409) Abramov, nach Fjodor Alexandrowitsch Abramow benannter Asteroid
 Abramová, Gemeinde in der Mittelslowakei

Siehe auch:
 Abramowa
 Abramów
 Abramowski